Кутик — вид металевого профілю Г-подібного перерізу.
 Куток (меблі) — вид м'яких меблів, жорсткий диван Г-подібної форми.

Топонім 
 Кутик — річка в Удмуртії (Росія), ліва притока Кільмезю.

Див. також 
 Куток
 Кут
 Кутник (значення)